Hanslmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hanslmeier (* 1959), österreichischer Astronom
 Josef Hanslmeier (1914–1977), deutscher Philosoph und Hochschullehrer